Roßteutscher ist der Familienname folgender Personen:

Sigrid Roßteutscher (* 1966), deutsche Soziologin und Politikwissenschaftlerin
Wolfram Roßteutscher (* 1939), deutscher Fußballspieler